John Connell ist der Name folgender Personen:

* John Connell (Künstler) (John N. Connell; 1940–2009), US-amerikanischer Künstler
 John Connell (Sänger) (1956–2007), britischer Sänger (Bass) 
 John P. Connell (1923–2015), US-amerikanischer Schauspieler